Рано́ми Кромовидьо́йо (; ) — нидерландская пловчиха, суринамская яванка по происхождению. Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы. Специализируется на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, также выступает в плавании на спине и баттерфляем. Лучшая спортсменка Нидерландов 2011 года.

Биография 
Дед Раноми по отцовской линии эмигрировал из Явы в Суринам, когда они были колониями Нидерландов. Отец Раноми Руди Кромивиджойо иммигрировал в Нидерланды и женился на Нетти Демтре, матери Раноме.

Kromowidjojo — яванское имя, отражающее историческое влияние санскритской культуры на нынешнюю доминирующую этническую группу в Индонезии и является соединением kromo и widjojo. Kromo — от санскритского krama (क्रम), что означает «в порядке». Widjojo — производный от санскритского vijaya (विजय), что означает «победа» или «совершенство». Сама Раноми произносит свою фамилию Кромовидьойо.

Раноми научилась плавать в три года, когда её семья приехала на отдых в Испанию.

Свою первую серебряную медаль она выиграла на чемпионате Европы по плаванию 2006 года в Будапеште в эстафете 4×100 м вольным стилем. В 2008 и 2012 годах она представляла свою страну на Олимпийских играх.

В июле 2010 года во время тренировки со своей сборной на Канарских островах Кромовидьойо заболела вирусным менингитом, однако сумела восстановиться и в том же году приняла участие в чемпионате мира.

Раноми Кромовидьойо учится в бизнес-школе Notenboom в Эйндховене.

Спортивная карьера 
После победы на чемпионатах Европы среди юниоров в 2005 и 2006 годах Кромовидьойо дебютировала на европейском чемпионате 2006 года в Будапеште, Венгрия. Она в возрасте 15 лет сразу же завоевала свою первую золотую медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем в команде с Инге Деккер, Шанталь Грот и Марлен Велдхёйс.

2007 
На своём первом же чемпионате мира в Мельбурне, Австралия, Кромовидьойо завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем вместе с Инге Деккер, Фемке Хемскерк и Марлен Велдхёйс. В индивидуальном зачёте она заняла 13-е место на дистанции 100 м вольным стилем. В конце 2007 года Кромовидьойо квалифицировалась на летние Олимпийские игры 2008 года на открытом Кубке Голландии по плаванию на дистанциях в 50-м и 100 м вольным стилем, показав мировой рекорд на дистанции 4×100 м вольным стилем вместе с Хинкелин Шрёдер, Фемке Хемскерк и Марлен Велдхёйс. Через неделю она приняла участие в Чемпионате Европы по плаванию 2007 года на короткой воде в Дебрецене, Венгрия. На этом чемпионате она показала ещё один мировой рекорд в эстафете 4×50 м вольным стилем на короткой воде вместе с Хинкелин Шрёдер, Инге Деккер и Марлен Велдхёйс.

2008 

Первый крупный турнир 2008 года (Чемпионат Европы) состоялся в Эйндховене. В эстафете 4×100 м вольным стилем Кромовидьойо завоевала золотую медаль в составе команды: Инге Деккер, Фемке Хемскерк и Марлен Велдхёйс. Они установили новый мировой рекорд с результатом 3.33,62. В составе этой же команды она заняла четвёртое место в эстафете 4×200 м вольным стилем. В индивидуальном первенстве Кромовидьойо заняла 9-е место на дистанции 200 м вольным стилем. Несколько недель спустя на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Манчестере она стала чемпионом мира в эстафете 4×200 м вольным стилем и побила ещё один мировой рекорд, опять же в команде с Деккер, Хемскерк и Велдхёйс. После травмы локтя во время заплыва на 100 м вольным стилем она снялась с чемпионата.

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, за несколько дней до своего 18-летия, Кромовидьойо стала олимпийской чемпионкой в эстафете 4×100 м вольным стилем вместе с Инге Деккер, Фемке Хемскерк и Марлен Велдхёйс. Они показали время 3.33,76, что составило их собственный мировой рекорд. На следующий день она заняла 23-е место в индивидуальном заплыве на 200 м вольным стилем. Кромовидьойо также принимала участие в эстафетах 4×200 м вольным стилем и 4×100 м комплексным плаванием, однако команда не смогла пройти квалификацию в финал.

В конце года Кромовидьойо приняла участие в нескольких чемпионатах. На Кубке Эйндховена по плаванию 2008 года она побила национальный рекорд в плавании на спине на дистанции 50 м. Это был её первый национальный рекорд, благодаря которому она квалифицировалась на чемпионат мира на дистанции 100 м вольным стилем. Спустя неделю Кромовидьойо приняла участие в Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Риеке, Хорватия, где завоевала две золотые медали на дистанциях 4×50 м вольным стилем и 4×50 м комплексным плаваниям, а также бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем, уступив Марлен Велдхёйс и Жанетт Оттесен. Кромовидьойо также заняла шестое место в плавании на спине на дистанции 50 м.

2009 
26 июля 2009 года на Чемпионате мира по плаванию 2009 года в Риме, Италия, она выиграла золото в эстафете 4×100 м вольным стилем вместе с Инге Деккер, Фемке Хемскерк и Марлен Велдхёйс, установив новый мировой рекорд (3.31,72).

2010 

В 2010 году Кромовидьойо на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде стала чемпионкой на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем, установив рекорд чемпионата — 51,45 с. Она также завоевала золотую медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем вместе с Инге Деккер, Фемке Хемскерк и Хинкелин Схрёдер с рекордом чемпионата 3.28,54.

2011 
На Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года Кромовидьойо завоевала золотую медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем вместе с Инге Деккер, Марлен Велдхёйс и Фемке Хемскерк, показав время 3.33,96, что на 2,24 секунды превысило их собственный мировой рекорд. В индивидуальном заплыве она завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем со временем 53,66, уступив Джанетт Оттесен и Александре Герасименя, которая заняла первое место с результатом 53,45 с.

2012

Олимпийские игры в Лондоне 
На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Кромовидьойо с партнёршами по команде завоевала серебряную медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем, уступив команде из Австралии.

На той же неделе Кромовидьойо установила олимпийский рекорд в полуфинале 100 м вольным стилем с результатом 53,05 с. На следующий день она завоевала золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд — 53,00 с, опередив чемпионку мира Александру Герасименя и Тан И. На дистанции 50 м вольным стилем она квалифицировалась в финал с личным рекордом 24,07 с. В финале Кромовидьойо завоевала золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд — 24,05 с, обойдя Герасименю, а также свою соотечественницу Марлен Велдхёйс.

Выиграв 50 м и 100 м вольным стилем, Кромовидьойо повторила достижение своей соотечественницы Инге де Брюин, которая также выиграла оба заплыва на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Европейская федерация плавания признала Кромовидьойо лучшей пловчихой Европы 2012 года.

2021 
В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Раноми в составе эстафетной четвёрки Нидерландов на дистанции 4 по 100 метров завоевала серебряную медаль. На дистанции 50 метров вольным стилем завоевала золотую медаль, показав время 23,97 секунды. В смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем завоевала серебряную медаль. В заключительный день соревнований Раноми победила на дистанции 50 метров баттерфлеям, проплыв в финале за 25,30 секунды.

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 

 Сайт Раноми

Пловцы Нидерландов
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию